Antonstraße steht für:
 Antonstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Wedding
 Antonstraße (Dresden)
 Antonstraße (Plauen), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Neundorfer Vorstadt (Plauen)